

Communes 

 Maurens, ancienne commune française de la Dordogne
 Maurens, commune française de la Haute-Garonne
 Maurens, commune française du Gers

Voir aussi 

Maurens-Scopont, commune française du Tarn